Амерички репер и певач Фарел Вилијамс објавио је два студијска албума, два ЕПа, један микстејп, четрдесет и шест синглова и гостовао на четрдесет песама.

Вилијамс је 9. септембра 2005. године објавио први сингл под називом Can I Have It Like That у сарадњи са Гвен Стефани. Песма је била најава за његов први студијски албум In My Mind, који је објављен 25. јула 2006. године. На албуму је представљен сингл Angel, а касније и Number One снимљен у сарадњи са Канје Вестом. Последњи албумски сингл That Girl", Вилијамс је снимио у сарадњи са Снуп Догом.

Године 2013. Вилијамс је гостовао на албуму Daft Punka, Random Access Memories, на песмама Get Lucky и Lose Yourself to Dance. Гостовао је и на песми ATM Jam која је представљена на албуму Broke with Expesnive Taste, певачице Азилије Аманде Бенкс. Након тога написао је и снимио три песме — Just a Cloud Away, Happy и Scream за амерички анимирани филм Despicable Me 2.

У марту 2013. године репер је гостовао на песми Blurred Lines, Робина Тика. Песма је постала светски хит, нашла се на првом месту листе Билборд хот 100, а такође била прва и на листама још тринаест земаља, укључујући Немачку и Уједињено Краљевство. Песме Get Lucky и Blurred Lines продате су у више од два милиона примерака широм света..

У новембру 2013. године, Вилијамс је објавио музички видео за песму Happy. Гости на песми били су Меџик Џонсон, Џими Кимел, Џејми Фокс и многи други. У децембру исте године потписао је уговор са издавачком кућом Колумбија рекордс и најавио други студијски албум. Албум је најавио сингл Happy који је постао један од најпродаванијих синглова свих времена у свету, са укупно 10 милиона продатих примерака. Happy је била и најтраженија песма у Великој Британији, где је продата у 1,65 милиона примерака.Други студијски албум под називом Girl објављен је 3. марта 2014. године, а на њему су се нашли синглови Happy, Marilyn Monroe, Come Get It Bae и Gust of Wind.

Албуми

Студијски албуми

Микстејпови

Синглови

Као главни извођач

Као гостујући извођач

Остале успешне песме

Дуети

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 

Фарел Вилијамс
Фарел Вилијамс
Фарел Вилијамс
Фарел Вилијамс